Un affare di famiglia (A Family Affair) – film del 1937 diretto da George B. Seitz
 Un affare di famiglia (Manbiki kazoku) – film del 2018 diretto da Hirokazu Kore'eda
 Un affare di famiglia (The Paperboy) – romanzo di Pete Dexter del 1995
 Un affare di famiglia (A Family Affair) – episodio della prima stagione de I Colby